Del inglés, matriz.

El término matrix puede referirse a los siguientes artículos:

Cine 
 Matrix, serie cinematográfica estadounidense de acción

Informática 
 Matrix (protocolo), protocolo de intercambio de información usado para el intercambio de mensajes de chat